Suda nebo Sudová může znamenat:

příjmení
 Gōichi Suda (* 1968) — japonský vývojář pc her
 Issei Suda (* 1940) — japonský fotograf
 Jan Suda (1838–1911) – český pedagog a politik z Písku, poslanec Říšské rady a zemského sněmu
 Kenji Suda (* 1966) — japonský skokan na lyžích
 Kristián Suda (*1946) — český dramaturg, novinář a spisovatel
 Lída Sudová (1881–1971) – česká herečka
 Nikola Sudová (1982) — česká akrobatická lyžařka
 Pavla Sudová (1986) – česká modelka
 Stanislav Suda (1865 — 1931) — český hudební skladatel, flétnista a hudební pedagog
 Stanislav Suda (architekt) (1925–1988-) – český architekt
 Šárka Sudová (1986) — česká akrobatická lyžařka
 Václav Suda (1856 — ???) — český statkář a politik, poslanec zemského sněmu

místopisný název
 Suda (přítok Vaji) — řeka v Nižněnovgorodské oblasti v Rusku, přítok Vaji
 Suda (přítok Rybinské přehrady) — řeka ve Vologdské oblasti v Rusku
 Suda (Vologdská oblast) — vesnice ve Vologdské oblasti v Rusku
 Suda (Nepál) — vesnice v Nepálu
 Suda (zátoka) — zátoka na Krétě v Řecku

jiný význam
 Suda (slovník) — byzantská středověká encyklopedie